Weingart ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Weingart (* 1971), deutsche Geisteswissenschaftlerin
 Ebbe Weiss-Weingart (1923–2019), deutsche Goldschmiedin und Schmuckdesignerin
 Edith Weingart (1922–1992), deutsche Politikerin (SED), Mitglied des ZK der SED, DFD-Funktionärin
 Joachim Weingart (1895–1942), polnischer Maler
 Johann August Weingart (1797–1878), Schweizer Politiker
 Johannes Weingart (* 1949), deutscher Mediziner
 Jonas Weingart (* 1986), Schweizer Beachvolleyballspieler
 Kristin Weingart (* 1974), deutsche evangelische Theologin
 Maurus Weingart (1851–1924), Abt von Weltenburg
 Peter Weingart (Maler) (18. Jahrhundert), deutscher Maler
 Peter Weingart (* 1941), deutscher Soziologe
 Wilhelm Weingart (1856–1936), deutscher Porzellanfabrikant und Amateurbotaniker
 Wolfgang Weingart (1941–2021), deutscher Schriftsetzer, Grafiker und Typograf

Weingart ist der Ortsname von:

 Weingart (Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg), Ortsteil von Scheiblingkirchen-Thernberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Siehe auch:

 Weingarts
 Weingartsmühle